Karunaratne ist der Familienname folgender Personen:

 Adithya Karunaratne (* 2001), chinesische Tennisspielerin (Hongkong)
 Chamika Karunaratne (* 1996), sri-lankischer Cricketspieler
 Diluka Karunaratne (* 1986), sri-lankischer Badmintonspieler
 Dinuka Karunaratne (* 1987), sri-lankischer Badmintonspieler
 Kuruppu Karunaratne (1960–2008), sri-lankischer Leichtathlet
 Niluka Karunaratne (* 1985), sri-lankischer Badmintonspieler